Зимы не будет:

 Зимы не будет — альбом лидера рок-группы «АукцЫон» Леонида Фёдорова
 Зимы не будет — фильм Ильи Демичева